Torre del Colle (Villar Dora), torrione medioevale situato presso l'omonima borgata del comune di Villar Dora (TO).
 Torre del Colle (Bevagna), frazione del comune di Bevagna (PG).